W Rumunii
 Merișor – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Bucureșci
 Merișor – wieś w okręgu Covasna, w gminie Sita Buzăului
 Merișor – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Bănița
 Merișor – wieś w okręgu Marusza, w gminie Glodeni